Seznam korpusov z zaporedno številko 38.

Seznam 
 Pehotni
 38. strelski korpus (ZSSR)
 38. korpus (Wehrmacht)
 38. rezervni korpus (Nemški imperij)
 38. korpus (Ruski imperij)
 38. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 38. tankovski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi